Илья Калистратович Символоков (15 июня 1918—4 декабря 1990, Москва) — известный советский артист цирка, иллюзионист, фокусник, народный артист РСФСР (1980).

Биография 
Родился в крестьянской семье в селе Казановка Усманский район Воронежской области. Вскоре переехал с родителями в город Кадиевка Ворошиловоградской обл (ныне г. Стаханов), Украина). После окончания семилетки, И. Символоков поступил в ФЗУ, стал токарем. Начал выступать в клубной самодеятельности.

На сцене цирка впервые выступил в 1936 году, был униформистом, позже до 1939 — ассистент в номерах различных жанров, демонстрировал номер с гирями. Настойчиво обучался цирковому искусству, в том числе и у китайских фокусников на базарах. В 1939 году во Владивостоке впервые выступил как артист-манипулятор.

В годы Великой Отечественной войны выступал в составе фронтовых цирковых бригад, лишился всех близких родственников, проживавших в городе Кадиевка. В 1949—1954 годах выступал как мнемотехник с номером «Счетная машина». За время выступлений на арене цирков различных стран придумал, разработал и ввёл ряд новых трюков, с которыми успешно гастролировал во многих странах Европы. Руководитель аттракциона «Водная феерия».

Умер в 1990 г., похоронен в Москве на Хованском кладбище.

Награды и призы 
 Народный артист РСФСР (14.02.1980)
 Заслуженный артист РСФСР (03.03.1971)
 Международный приз — «Золотая волшебная палочка» (Дания, 1971).
 Лауреат Всесоюзного смотра новых произведений циркового искусства (СССР, 1970).

В 1979 г. вышла, написанная И. Символоковым книга «Как я завоевал золотую магическую палочку» (Изд. «Искусство», 1979).

Литература 
 Ширай А., Новые страницы в жанре, «Советская эстрада и цирк», 1970, № 1
 Гортинский Б., Об иллюзии без иллюзии, «Советская эстрада и цирк», 1975, № 4
 Благов Ю. Н., Дрессированная вода. Сборник «Чудеса на манеже». М., Искусство, 1984, стр. 119—154.

Ссылки 
 

Похороненные на Хованском кладбище